Bulharsko v roce 2013 zažilo dvě významné vlny demonstrací:

 Bulharské antimonopolní demonstrace (2013) (leden až březen 2013)
 Bulharské demonstrace proti Orešarského vládě (od května 2013, pokračují i v roce 2014)